Zekavica ist der Familienname folgender Personen:

 Jovan Zekavica (* 1991), serbischer Cyclocross- und Straßenradrennfahrer
 Petar Zekavica (* 1979), serbischer Schauspieler